Debora Kayembe (1975-), avocate écossaise ;
 Dieudonné Kayembe Mbandakulu (1945-), militaire congolais ;
 Edo Kayembe (1998-), footballeur congolais ;
 Joris Kayembe (1994-), footballeur belge ;
 Ruphin Kayembe (1992-), basketballeur congolais ;
 Serge Kayembe (1968-), homme politique congolais.